Binsfeld ist der Name folgender Orte:
 Binsfeld (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Binsfeld (Nörvenich), Ortsteil der Gemeinde Nörvenich im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen
 Burg Binsfeld, Wasserburg bei Binsfeld im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Binsfeld (Weiswampach), Ortsteil der Gemeinde Weiswampach in Nordluxemburg
 Binsfeld (Arnstein) Ortsteil der Stadt Arnstein im Landkreis Main-Spessart, Unterfranken
 Binsfeld (Speyer), Naherholungsgebiet am Oberrhein
 Binsfeld (See), See im Gebiet Binsfeld, Speyer
 Tongruben bei Binsfeld, Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz

Binsfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Connie Binsfeld (1924–2014), US-amerikanische Politikerin
 Franz Binsfeld (1855–1905), deutscher Glasmaler
 Guy Binsfeld († 2014), luxemburgischer Verleger
 Madeleine Binsfeld, ehemalige deutsche Schauspielerin
 Peter Binsfeld (1545–1598), Weihbischof in Trier
 Werner von Binsfeld († 1557), Landdrost des Herzogtums Jülich und Amtmann zu Nideggen
 Wolfgang Binsfeld (1928–2011), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Biensfeldt